Tsaritsyno (rajon), een rajon in Moskou
 Tsaritsynopark, een park in Moskou
 Tsaritsyno (metrostation), een metrostation in Moskou